Red neuronal (o red neural) puede referirse a:

 La red neuronal biológica, conjunto de conexiones sinápticas ordenadas que se produce como resultado de la unión de las neuronas.
 Una red neuronal artificial, modelo matemático o computacional empleado en estadística, psicología cognitiva o inteligencia artificial, vagamente inspirado en el comportamiento observado en su homólogo biológico.